Ivernois ist der Familienname folgender Personen:
 François d’Ivernois (1757–1842), Schweizer Jurist und Wirtschaftswissenschaftler, Publizist und Politiker
 Philipp von Ivernois (1754–1813), preußischer Generalmajor